Софроній — чоловіче ім'я.

Носії

Церковні діячі 
 Святий Софроній — патріарх Єрусалимський.
 Софроній (Батоврін) — настоятель Софроніївського монастиря.
 Софроній Іркутський — єпископ Іркутський і Перченський.
 Софроній (Дмитрук) — митрополит Черкаський і Канівський УПЦ (МП).

Світські діячі 
 Почаський Софроній — український письменник.